Barbian ist der Name folgender Personen:

 Frank Barbian (* 1965), deutscher Kameramann
 Jan-Pieter Barbian (* 1958), deutscher Historiker
 Walter Barbian (1919–2005), deutscher Pressefotograf

Orte:
 Barbian, eine Gemeinde in Südtirol